La Temporada 1915 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la decimoquinta temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la duodécima con Serie Mundial. Los Boston Red Sox derrotaron a los Philadelphia Phillies por 4-1 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1915

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1915

Referencias 

1915
Estados Unidos en 1915
Deporte en 1915